Spojení písmen Q a Q může mít různé významy:

 Tencent QQ
 Doktor QQ – záporný hrdina kresleného seriálu Vojtěcha Steklače Mořští vlci v časopise Ohníček (1968–1974)
 Alliance Airlines, Reno Air – IATA kód společností
 Q-Q graf – znázornění výběru ve statistice
 QQ studio Ostrava
 QQ (qq) – akronym pro plačící oči, používá se ve smyslu „cry more nub/newbie“ (breč více noobe/nováčku)